Pandur kan syfta på följande platser:

Norge 

 Pandur (berg i Norge), Finnmark fylke, Sør-Varanger,

Ungern 

 Pandur-sziget, ö, Bács-Kiskun, 

Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar